Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški slalom, tekma je potekala 27. februarja 2010.

Rezultati 

Slalom moški